Senyalització de ferrocarril, mecanisme que indica als maquinistes d'un tren la disponibilitat de la via que tenen per davant 
 Senyalització cel·lular, capacitat que tenen totes les cèl·lules d'intercanviar informació fisicoquímica amb altres cèl·lules.
 Senyalització bilingüe, representació en senyals de trànsits d'inscripcions en més d'una llengua 
 Senyalització lipídica, senyal biològica que inclou la participació d'un lípid missatger 
 Senyalització digital, ús de continguts digitals emesos a través de pantalles 
 Banderes de senyalització marítima, determinades pel Codi Internacional de Signes permeten la comunicació entre vaixells
 Senyalització contra incendis, senyals de seguretat que informen de la situació dels equips de protecció contra incendis, i de les vies d'evacuació.